Виталий Зубов:
 Зубов, Виталий Васильевич (1926—2003) — советский хозяйственный и партийный деятель.
 Зубов, Виталий Яковлевич (1902—1975) — советский учёный-металлург, профессор.